Jan Ingemar Stenmark, švedski alpski smučar, * 18. marec 1956, Joesjö, Laponska, Švedska.

Nastopal je v slalomu in veleslalomu. Stenmark je tako po dosežkih kot po oceni mnogih najboljši alpski smučar vseh časov. Še posebej smo si ga zapomnili Slovenci, ker je tekmoval na smučeh proizvajalca Elan. Njegovi rezultati na tekmovanjih za Svetovni pokal v alpskem smučanju vključno z nastopi na tekmah za svetovna prvenstva, tekmovanji FIS in olimpijskih igrah, so naslednji:

 1. mesto: 86 krat;
 2. mesto: 45 krat;
 3. mesto: 28 krat;
 4. mesto: 10 krat;
 5. mesto: 13 krat;
 6. mesto: 10 krat;
 7. mesto: 8 krat;
 8. mesto: 7 krat;
 9. mesto: 5 krat;
 10. mesto: 4 krat.

Zmage po sezonah

Kristalni globusi

Individualne zmage

Sklici

Glej tudi 
 seznam švedskih smučarjev
 seznam prejemnikov častnega znaka svobode Republike Slovenije

Zunanje povezave 

 

Švedski alpski smučarji
Nosilci častnega znaka svobode Republike Slovenije
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 1976
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 1980
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 1988
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Švedsko
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Švedsko